Президентские выборы в Бенине проходили 11 апреля 2021 года для избрания президента Бенина на пятилетний срок. Президент Патрис Талон вновь баллотировался и был переизбран на второй срок, получив 86 % голосов избирателей.

Предвыборная обстановка 
На президентских выборах 2016 года был избран Патрис Талон, победивший во 2-м туре голосования, набрав почти вдвое больше голосов, чем его оппонент Лионель Зинсу, премьер-министр, выдвинутый от партии уходившего президента Яйи Бони Силы каури за возрождающийся Бенин. В целом Бенин рассматривался как стабильная демократия на африканском континенте.

Став президентом, Талон предпринял быстрые экономические реформы, направленные на либерализацию. Это спровоцировало протесты и забастовки в стране, что, в свою очередь, привело к ужесточению правительством правил проведения публичных протестов. Такие меры правительства привели к обвинениям в авторитаризме. Одновременно Талон пытался бороться с коррупцией в стране. Во время президентской кампании он выделял хорошее управление как одну из своих ключевых тем, в том числе введение единственного президентского срока, который он назвал «моральным требованием». Однако эта реформа была заблокирована парламентом, который отказался создать прецедент, позволяющий президенту изменять конституционные условия своего мандата.

Политический кризис 
Репутация президента Талона были серьезно подорваны после парламентских выборов 2019 года, когда правительство резко ограничило правомочность политических партий, и только две проправительственные партии смогли участвовать в выборах, полностью исключив любые оппозиционные партии. Прогрессистский союз и Республиканский блок, две проправительственные партии, созданные для выборов, получили все места в парламенте, что означало, что никакие оппозиционные движения не имели прямого голоса в законодательных вопросах. Оппозиционные партии призвали к бойкоту выборов 2019 года, что привело к рекордно низкой явке избирателей в 23 % по сравнению с 65 % на предыдущих выборах 2015 года.

После выборов оппозиция вновь обвинила президента в авторитаризме и призвала прекратить процесс подсчёта голосов и безуспешно требовала провести новые выборы. Через два дня после выборов Amnesty International опубликовала заявление, в котором осудила «волну произвольных арестов политических активистов и журналистов и подавление мирных протестов». Выборы также были отмечены полным отключением интернета в день голосования, что также подверглось критике со стороны оппозиции, гражданского общества и международных наблюдателей, уровень репрессий со стороны правительства был назван «тревожным». В дни после выборов произошли ожесточённые столкновения между протестующими и силами безопасности, при этом последние применили слезоточивый газ и боевые патроны, в то время как протестующие жгли шины и бросали в полицию различные предметы. Amnesty International осудила смерть четырёх протестующих, а также продолжающиеся произвольные аресты, в результате которых был серьёзно ранен ещё один протестующий. Контингент службы безопасности был размещён на улицах Котону и Порто-Ново перед церемонией начала работы нового парламента.

Тем не менее, шестимесячный процесс политического диалога привёл к соглашению о правилах участия в выборах. Во время муниципальных выборов 2020 года только пять политических партий были утверждены центральным избирательным органом по сравнению с 34 партиями и альянсами на муниципальных выборах 2015 года. Силы каури за возрождающийся Бенин стало единственной оппозиционной партией, которая превысила 10-% избирательный порог голосов, необходимый для представительства. Это привело к тому, что некоторые международные наблюдатели поставили под сомнение силу демократии в стране, которая ранее считалась одной из наиболее стабильных в Африке, из-за растущей ограничительной и авторитарной тенденции, утраты политического плюрализма, а основные политические соперники президента Талона оказались либо в изгнании, либо исключены из политической жизни.

Избирательная система 
Президент Бенина избирается в два тура на пятилетний срок с возможностью однократного продления. Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов в 1-м туре, два лучших кандидата участвуют во 2-м туре, который проводится в течение 15 дней после 1-го тура. После внесения поправки в Конституцию, принятую в ноябре 2019 года, каждый кандидат в президенты должен баллотироваться со своим кандидатом в вице-президенты, который также избирается на пятилетний срок. Вице-президент завершает президентский срок в качестве президента в случае импичмента или другого препятствия действующему президенту продолжать работу.

Кандидатом в президенты может быть гражданин Бенина по рождению или проживший в Бенине последние 10 лет, он должен обладать «хорошим характером и большой честностью», иметь все гражданские и политические права, быть в возрасте от 40 до 70 лет, и пройти физическое и психическое обследование у трёх врачей, приведённых к присяге Конституционным судом. Поправка к конституции 2019 года также требует, чтобы кандидатов выдвигало не менее 10 % от общего числа членов парламента и мэров или около 16 должностных лиц.

Предвыборная кампания 
По мере приближения выборов 2021 года президент Талон теоретически считался единственным человеком, способным баллотироваться в качестве кандидата. В соответствии с поправкой к Конституции 2019 года, кандидата в президенты должны были выдвигать 10 % от общего числа депутатов и мэров (около 16 спонсоров). Однако 160 из соответствующих должностных лиц избирательных комиссий (83 члена парламента и 77 мэров) принадлежали к проправительственным партиям. Только 6 мэров, принадлежащих к Силам каури за возрождающийся Бенин, составляли оппозицию, при этом партия не имела своих депутатов в парламенте. Талон пообещал «сделать всё», чтобы организовать открытое голосование для своих оппонентов с целью выдвижения кандидатуры, что оппозиционные партии рассматривали как способ президента отбора себе своих противников. Силам каури за возрождающийся Бенин, а также Демократы (новая партия, созданная сторонниками бывшего президента Бони Яи) опасались, что Талон объявит их троянскими конями.

В апреле 2021 года в нескольких городах Бенина прошли протесты в связи с решением Талона баллотироваться на переизбрание после первоначального уверения в том, что он будет служить только один срок. Было отмечено, что демонстрации прошли в коммерческой столице Котону, а также в городе Параку в центре страны. 8 апреля 2021 года сообщалось, что два протестующих были застрелены и ещё пятеро ранены сотрудниками сил безопасности в Саве.

Кандидаты 
Номинация кандидатов проходила до 4 февраля 2021 года. Двадцать человек, включая действующего президента Патриса Талона, зарегистрировались в качестве кандидатов.

Профессор права Фредерик Жоэль Аиво был первым, кто выдвинул свою кандидатуру. Несколько лидеров оппозиции поддержали коалицию, поддерживающую Аиво. Талон объявил о своем намерении баллотироваться на новый срок 15 января 2021 года, нарушив тем самым своё обещание, данное им на выборах 2016 года, баллотироваться только на один срок. Через неделю он объявил о кандидатуре вице-президента Мариам Чаби Талата Зиме, вице-президента парламента. Этот выбор стал неожиданностью для наблюдателей, поскольку Зиме не входила в число имён, выдвинутых проправительственными партиями, и президент выбрал альтернативу, когда две партии не смогли прийти к соглашению. В случае избрания Зиме стала бы первой женщиной-вице-президентом Бенина.

Результаты 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan="2" rowspan="2"|Кандидат
!style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan="2"|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan="2"|1-й тур
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|style="width: 10px" bgcolor=#DDDDDD align="center" |
|align=left| Патрис Талон
|align=left|Независимый
|align="right" |1 984 832  
|align="right" |86,36 
|-
|style="width: 5px" bgcolor= #56963F align="center" |
|align=left| Аласан Суману
|align=left| Силы каури за возрождающийся Бенин
|align="right" |259 612  
|align="right" |11,29 
|-
|style="width: 5px" bgcolor=#048555  align="center" |
|align=left| Корантен Коуэ
|align=left| Демократы
|align="right" |53 957
|align="right" |2,35
|-
|colspan="3" align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего действительных бюллетеней
|width="65" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 298 401
|width="40" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|95,39
|-
|align=left colspan="3"|Недействительные и пустые бюллетени
|width="65" align="right" |111 008  
|width="40" align="right" |4,61 
|-
|colspan="3" align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего
|width="65" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 409 409
|width="40" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00
|-
|align=left colspan="3"|Зарегистрированных избирателей /Явка
||4 802 303||50,17 
|-
|colspan=5 align=left|Источник: CENA 
|}

Примечания 

2021 год в Бенине
Бенин
Выборы в Бенине